Мизери (англ. Misery) — многозначный термин.

 Мизери — роман Стивена Кинга.
 Мизери (фильм) — фильм режиссёра Роба Райнера; экранизация одноимённого романа.

 Мизери, Светлана Николаевна (1933—2021) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.